Kozí je české místopisné jméno, které může označovat:

obec nebo její část
 Kozí (Běšiny) – část obce Běšiny v okrese Klatovy

ulice
 Kozí (Blažovice)
 Kozí (Brozany nad Ohří)
 Kozí (Brno)
 Kozí (Horní Beřkovice)
 Kozí (Havlíčkův Brod)
 Kozí (Lipník nad Bečvou)
 Kozí (Mnichovice)
 Kozí (Opava)
 Kozí (Otvice)
 Kozí (Praha)
 Kozí (Slavětín)
 Kozí (Únětice)
 Kozí (Velká Bíteš)
 Kozí (Zdiby)
 Kozí (Žabovřesky nad Ohří)